Marco Padalino – ex calciatore svizzero
Pasquale Padalino – ex calciatore italiano